profilowanie (architektura)
 profilowanie (inżynieria oprogramowania)
 profilowanie (językoznawstwo)
 profilowanie kryminalne
 profilowanie sejsmiczne
 profilowanie zawodowe